Aquest article inclou una llista de països del món ordenats pel seu producte interior brut (PIB), la valoració a preu de mercat de tots els béns i serveis finals d'una nació en un any determinat.
Les estimacions del PIB en dòlars que aquí es presenten són calculades en el mercat o mitjançant els tipus de canvi oficials del govern.
	
Diverses economies que no es consideren països (món, la Unió Europea, i alguns territoris dependents) s'inclouen a la llista, ja que apareixen a les fonts. Aquestes economies no es classifiquen en els gràfics, però s'enumeren en ordre pel PIB per a la comparació.

Referències

Fonts 
Fons Monetari Internacional, World Economic Outlook Database, Abril 2006

Vegeu també 
 Llista de països per PIB (nominal) per capita

PIB
Producte interior brut
Llistes d'economia